Вануол е бивш отбор от Формула 1. Името „Вануол“ е получено чрез комбиниране на името на собственика на отбора Тони Вандервел с това на неговите патентовани лагери „Thinwall“, които са били произведени в неговата фабрика „Вандервел Продукти“ Актън, Лондон.

Тони Вандервел е един от основателите и на БРМ. В началото на 1950, той навлиза в шампионата след промени във Ферари. Състезава се безплатно в състезанията във Формула 1 под името „Thinwall Special“.

Първият болид на Вануол е бил построен за новите правила на Формула 1 през 1954 в Кокс Грийн, Мейдънхед. Шасито е проектирано от Оуен Мадок и построено от Купър Кар Къмпани.

Двигателят е BRM V16, създаден от инженер Лъв Кузмицки.

Колата за 1956 е проектирана от Колин Чапман заедно с аероминамиста Франк Костин.

Отборът показва добри резултати в началото на 1956 г.

Колата се развива и става все по-конкурентна, Стърлинг Мос решава да кара за отбора през 1957 година. Той се присъединява към двама англичани, Тони Брукс и Стюърт Луис-Евънс. Тъй като от 1957 г. колите стават по-бързи и по-надеждни не закъснява и победата в Голямата награда на Великобритания.

И тримата пилоти остават с отбора и през 1958 г. Мос побеждава в Нидерландия, Португалия и Мароко а Брукс в Белгия, Германия и Италия. Двамата печелят по три състезания. Вануол става първият отбор който печели световният шампионат при конструкторите, който се провежда за първи път през този сезон. Въпреки това, Мос загуби борбата за титлата при пилотите в борба с Майк Хоторн.

Сезон 1958 е последният, в който Вануол участва във всяко състезание. Здравословни проблеми на Вандервал водят до упадък, екипът продължава вяло.

Статистика

Световни шампиони при пилотите 
 Пилоти, карали за тима, на Вануол не са ставали шампиони.

Световни шампиони при конструкторите

Пилоти участвали за Вануол

Двигатели доставяни за Вануол

Гуми доставяни за Вануол

Победи на Вануол във Формула 1 

Конструктори от Формула 1
Производители на двигатели във Формула 1
Автомобилен спорт във Великобритания